Hranice lásky může být:

 Hranice lásky (film, 1999) – britsko-americký film Neila Jordana z roku 1999, v hlavních rolích s Ralphem Fiennesem, Stephenem Rea a Julianne Moore
 Hranice lásky (film, 2022) – český film Tomasze Wińskeho z roku 2022, v hlavních rolích s Hanou Vagnerovou a Matyášem Řezníčkem
 Hranice lásky (kniha) – fotograficko-literární dílo fotografky Dity Pepe